En zoologie Heliornis peut désigner deux genres :
 Heliornis (Bonnaterre, 1791) un genre d'oiseaux de la famille des Heliornithidae.
 Heliornis (Billberg, 1820)  genre de papillons, de la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Morphinae. Ce terme est tombé en désuétude et n’est regardé que comme un synonyme du genre Morpho.